Riu Nun, riu al districte de Puri (Orissa, Índia)
 Nun (divinitat), en l'antic Egipte, personificació de l'oceà que encerclava el món sencer
 Nun (gènere), tàxon de peixos
 Nun (lletra), lletra de molts alfabets semítics
 Nun (personatge bíblic), a la Bíblia hebrea, home de la tribu d’Efraïm, net d’Ammihud, fill d’Elixamà i pare de Josuè 
 Nun Kun, massís format per dos cims de l'Himàlaia: el Nun, i el pic veí Kun
 Dhu l-Nun (segle XII), emir danishmendita de Kayseri, fill i successor en aquesta ciutat i el seu entorn del seu pare Malik Muhammad el 1142